Perené (rivier), rivier in Peru
Perené (plaats), plaats in Peru
Perené (district), een district in Peru